Falconara steht für:

 Falconara Albanese in der Provinz Cosenza
 Falconara Marittima in der Provinz Ancona